

Persone 
Francesco Morosini – doge 1688-1694

Edifici 
Scuola navale militare "Francesco Morosini" – scuola navale con sede a Venezia

Navi 
 Francesco Morosini (nave da battaglia 1885) – nave da battaglia pre-dreadnought della Regia Marina appartenente alla classe Ruggiero di Lauria, varata nel 1885 e radiata nel 1909
 Francesco Morosini (nave da battaglia 1915) – nave da battaglia tipo dreadnought della Regia Marina appartenente alla classe Francesco Caracciolo, impostata nel 1915 e demolita nel 1921 senza essere mai stata completata
  – incrociatore ausiliario della Regia Marina, varato nel 1928 e affondato nel 1944
  – sommergibile della Regia Marina appartenente alla classe Marcello, varato nel 1937 e affondato nel 1942
  – motonave passeggeri italiana varata nel 1948
 Francesco Morosini (S 508) – sommergibile della classe Balao, varato nel 1944 come  e ceduto alla Marina Militare nel 1966
 Francesco Morosini (P 431) – pattugliatore d'altura della Marina Militare, varato nel 2020

Pagine correlate 
Gianfrancesco Morosini